

Cinéma 
 Man in the Middle, est le titre original du film américain L'Affaire Winstone de Guy Hamilton sorti en 1964.
 Man in the Middle, un téléfilm américain d'Herbert Kenwith diffusé le  sur CBS.

Livres 
 Man In The Middle, mémoires du joueur de basket John Amaechi

Musique 
 Man in the Middle chanson d'ABBA de leur album ABBA de 1975
 Man in the Middle chanson des Bee Gees, publiée dans l'album de 2001This Is Where I Came In
 Man in the Middle chanson de David Bowie enregistrée par divers artistes :
 Single d'Arnold Corns publié en 1972

Autres 
 Man in the middle = Attaque de l'homme du milieu en sécurité des systèmes d'information